

Geografia 
 Scheer – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg
 Waldburg-Scheer – contea storica tedesca a Sud-Est del Baden-Württemberg
 Waldburg-Friedburg-Scheer – contea storica tedesca a Sud-Est del Baden-Württemberg

Persone 
 Alexander Scheer – attore tedesco
 Andrew Scheer – politico canadese
 Hermann Scheer – politico tedesco
 Mary Scheer – attrice statunitense
 Reinhard Scheer – ammiraglio tedesco della Marina imperiale

Altro 
 Admiral Scheer – incrociatore pesante della Kriegsmarine durante la seconda guerra mondiale